Аббиатегра́ссо или Аббьятегра́ссо () — итальянские топонимы:

 Аббиатеграссо — город в области Ломбардия, в провинции Милан.
 Аббиатеграссо — станция Миланского метрополитена.